Predigtstuhl steht für:

 Kanzel, die erhöhte Einrichtung für die Ansprache in einer Kirche

Berge und Felsen:

 in Deutschland 
 Predigtstuhl (Karwendel), 1975 m, im Karwendel östlich von Mittenwald, Bayern
 Predigtstuhl (Lattengebirge), 1613 m, Hausberg von Bad Reichenhall, Berchtesgadener Alpen, mit Predigtstuhlbahn
 Predigtstuhl (Blauberge), 1562 m, in den Blaubergen, Mangfallgebirge, Bayern
 Predigtstuhl (Chiemgauer Alpen), 1494 m, in den Chiemgauer Alpen
 Predigtstuhl (Vorderer Bayerischer Wald), 1024 m, im Bayerischen Wald, Bayern

 in Österreich 
 Predigtstuhl (Schladminger Tauern), 2543 m, in den Schladminger Tauern, Steiermark
 Predigtstuhl (Radstädter Tauern), 2367 m, in den Radstädter Tauern, Salzburg
 Predigtstuhl (Wetterstein), auch Predigtstein, 2234 m, im Gaistal, Wettersteingebirge, Tirol
 Predigtstuhl (Kaisergebirge), 2116 m, im Wilden Kaiser, Tirol
 Predigtstuhl (Rax), 1903 m, Nebengipfel der Rax in der Obersteiermark an der Grenze zu Niederösterreich
 Predigtstuhl (Oberösterreichische Voralpen), 947 m, im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich
 Predigtstuhl (Wieningerberg), 718 m, bei Dietmanns im Waldviertel, der höchste Berg vom Thaya-Hochland
 Predigtstuhl in Gloxwald, 520 m, Vermessungspunkt und Aussichtsfelsen im Strudengau, Ober- und Niederösterreich
 Gallitzinberg, Wilhelminenberg, 449 m, Berg in Wien-Ottakring
 Predigtstuhl (Dunkelsteiner Wald), ca. 440 m, nahe Stift Göttweig im Dunkelsteiner Wald, Niederösterreich
 Predigstuhl, Berg im Toten Gebirge bei Bad Goisern
 Predigerstuhl, 535 m, Felsformation im Wienerwald bei Gießhübl

in Luxemburg
 Predigtstuhl (Luxemburg) (Priedegtstull), Felsformation in der kleinen Luxemburger Schweiz

sowie:
 Naturschutzgebiet Predigtstuhl, an der Donau unterhalb der Schlögener Schlinge, Oberösterreich

Siehe auch:
 Preikestolen (norwegisch)